Champions gegen Champions ist ein Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften aus Fidschi. In Hin- und Rückspielen treten der Sieger der National Football League und der Sieger des Inter-District Championships vor Beginn der regulären Saison gegeneinander an. Für den Fall dass es sich hierbei um dasselbe Team handelt, rückt der Sieger des Battle of the Giants nach. Falls auch dieses Team identisch ist, rückt der Sieger des Fidschianischen Fußballpokals nach. Sollte ein Verein alle vier Wettbewerbe gewonnen haben, tritt dieser gegen den Zweiten des Inter-District Championships an.

Die Turniere

Weblinks 
Alle Turniere

Fußballwettbewerb in Fidschi